Воронково — деревня в Тейковском районе Ивановской области России, входит в состав Новолеушинского сельского поселения.

География 
Деревня расположена рядом с автодорогой 24Н-274, которая соединяет автодорогу 24Н-288 Тейково — Гаврилов Посад и автомобильную дорогу федерального значения  — в 15 км на юго-востоке от райцентра города Тейково, недалеко от деревни Иудкино. Неподалёку от деревни Воронково, находится озеро Рубское.

История 
Деревня Воронково входила в состав гослесфонда Тейковской сельской администрации.

Реновация (проект IT-деревни) 
В 2017 году компания  приобрела часть территории Воронково размером 20 000 м². На землях ранее относившихся к деревне, площадью 80 000 м², планируется возведение первой в Ивановской области IT-деревни — involta Village. Генеральный план проекта разрабатывается с учётом современных дизайнерских и архитектурных решений. Главной целью проекта является реновация всей территории деревни Воронково.

Идея создания инновационного проекта в Ивановской области была озвучена в 2017 году, на публичных слушаниях по проекту планировки территории деревни Воронково, тогда же и было озвучено рабочее название проекта — «involta village». Проект подразумевает строительство населённого пункта с современными жилыми домами, комфортными офисными зданиями, спортивной и рекреационной инфраструктурой, рассчитанного на проживание 250 человек.

Здесь планируют проводить конференции, лекции и митапы от ведущих специалистов, позволяющие обменяться опытом с коллегами со всей страны. Также планируется, что проект поможет развивать город Тейково и другие муниципалитеты, предотвращать отток молодых кадров из Ивановской области.

Генеральный план подразумевает строительство таких объектов как:
 Жилая зона — 28 домов для проживания;
 Рабочая зона — эко-коворкинг вместимостью до 200 человек;
 Парковая зона;
 спортивная зона — состоящая из теннисного корта, футбольного поля, уличной площадки для тренировок и других спортивных сооружений;
 гараж.

Начало строительства:

Население

Примечания

Ссылки 
 Сайт проекта Involta Village

Литература 
 

Населённые пункты Тейковского района